Gromada, het laagste bestuurlijke niveau in Oekraïne, en vergelijkbaar met een gemeente in Nederland en België.
 Gromada (powiat Biłgorajski), een plaats in het Poolse district Biłgorajski, woiwodschap Lublin
 Gromada (powiat Tomaszowski), een plaats in het Poolse district Tomaszowski, woiwodschap Lublin